

Geografia

Austria 
 Krumbach – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Krumbach – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Krumbach – frazione di Eibiswald, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Germania 
 Krumbach – frazione di Asbach, comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Krumbach – ex comune ora frazione di Biebertal, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Krumbach – ex comune ora frazione di Fürth, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Krumbach – ex comune ora frazione di Seßlach, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Krumbach – città nel distretto della Svevia (Baviera)